

Localidades

La Thuile (Saboia)
Lathuile

La Thuile (Vale de Aosta)

Desambiguações de topônimos